Fladagrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fladagrundet, Nagu, Åboland, 
 Fladagrundet, Kimitoön, Åboland,

Se även
Fladagrunden
Fladigrund
Flakagrund

Robotskapade Finlandförgreningar